El Consejo Nacional es o ha sido un órgano consultivo, ejecutivo o legislativo de varios países:

Poder Legislativo
Consejo Nacional, cámara alta de Bután.
Consejo Nacional, cámara baja de Suiza.
Consejo Nacional, cámara alta de Eslovenia, elegida indirectamente a través de la cámara baja.

Poder Ejecutivo
Consejo Nacional de Administración, Uruguay junto con el Presidente de la República Oriental del Uruguay formaba el poder ejecutivo de 1919 a 1933.
Consejo Nacional de Defensa, España gobierno provisional de la II República Española tras el golpe del Coronel Casado en 1939.

Órganos Consultivos
Consejo Nacional del Movimiento órgano consultivo del Régimen de Franco en España. Disuelto en 1977.